Рыбко́вский () — польская фамилия. Известные носители:

 Рыбковский, Павел Владимирович (род. 1989) — украинский футболист.
  (1848—1926) — польский художник.
 Рыбковский, Ян (1912—1987) — польский кинорежиссёр и сценарист.